Cove Fort (Utah) - een fort en historisch monument in Millard County, Utah, Verenigde Staten
 Cove Fort (County Cork) - een fort en geschutsstelling in Cork Harbour, Ierland